Torch steht für:

 Torch (Band), schwedische Heavy-Metal-Band
 Torch (Browser), aus Panama, chromiumbasierend
 Torch (Fluss), kleiner Nebenfluss des Hirskyj Tikytsch in der Oblast Tscherkassy, Ukraine
 Torch (Rapper) (* 1971), deutsch-haitianischer Hip-Hop-Musiker
 Operation Torch, anglo-amerikanische Invasion Französisch-Nordafrikas
 The Torch, Wolkenkratzer in Dubai
 Torch, eine Suchmaschine im Tor (Netzwerk) 

TORCH steht als Abkürzung für:
 TORCH-Infektionsdiagnostik in der Geburtsmedizin, siehe STORCH
 The Other Report on Chernobyl, wissenschaftliche Studie zu den Folgen des Reaktorunfalls 1986 in Tschernobyl

Siehe auch:

Abkürzung